Гезера (; постановление; мн. ч. «гезерот», גזרות; постановления) — термин еврейского происхождения.

 Гезера () — основанное на Библии постановление для ограждения Моисеева закона от нарушения
 Гезера — средневековые законодательные гонения или ограничительные указы против евреев; синоним погрома.
 Венская гезера (1421)

См. также 
  — постановление положительного характера, в отличие от гезеры, имеющей больше запретительный характер.

Примечания